Эдуард Георг Вильгельм Максимилиан Ангальтский (; 18 апреля 1861, Дессау — 13 сентября 1918, Берхтесгаден) — герцог Ангальтский в 1918 году из династии Асканиев. Генерал-майор.

Биография 

Эдуард был третьим сыном ангальтского герцога Фридриха и Антуанетты Саксен-Альтенбургской. По линии отца — внук Леопольда IV и Фридерики Вильгельмины Прусской, по матери — Эдуарда Саксен-Альтенбургского и Амалии Гогенцоллерн-Зигмаринген.

Старший брат Эдуарда, Леопольд, умер в 1886 году, не оставив наследников мужского пола, а в браке второго брата Фридриха детей не было, поэтому Эдуард стал наследным принцем после смерти своего отца в 1904 году.

Эдуард стал преемником своего брата герцога Фридриха II 21 апреля 1918 года, но его царствование было коротким и закончилось через пять месяцев. Герцог Эдуард скончался 13 сентября 1918 года. Он был похоронен в мавзолее Дессау, но позднее перезахоронен в безымянной общей могиле на кладбище Цибигк. Его преемником стал несовершеннолетний сын Иоахим Эрнст под регентством младшего брата Эдуарда, принца Ариберта.

Брак и дети 
6 февраля 1895 года в Альтенбурге принц Эдуард женился на своей троюродной сестре принцессе Луизе, дочери принца Морица Саксен-Альтенбургского и его супруги Августы Саксен-Мейнингенской. В браке родилось 6 детей:
 Фридерика Маргарита (1896—1896)
 Леопольд Фридрих (1897—1898)
 Мария Августа (1898—1983), вышла замуж за Иоахима Прусского, младшего сына императора Вильгельма II
 Иоахим Эрнст (1901—1947)
 Евгений (1903—1980)
 Вольфганг Альбрехт (1912—1936)
26 января 1918 года супруги развелись.

Награды 
 Династический орден Альбрехта Медведя
 Орден Вендской короны (19 июля 1882)

Родословная 

</center>

Примечания

Ссылки 

 Эдуард Ангальтский на thepeerage.com
 Ангальтская династия

Герцоги Ангальта